Уганда принимала участие в Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме (Италия) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Бокс 

 Спортсменов — 6

Лёгкая атлетика 

 Спортсменов — 4
 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года
1960 год в Уганде